Thoracostomopsis är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Thoracostomopsis i familjen Thoracostomopsidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Enoplidae.

Thoracostomopsis är enda släktet i familjen Thoracostomopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Thoracostomopsis